Ken Rosewall ha battuto in finale Rod Laver 6-3, 6-1, 2-6, 6-2.

Teste di serie

  Rod Laver (finale)
  Ken Rosewall, (campione)
  Andrés Gimeno (semifinali)
  Roy Emerson (quarti di finale)
  Pancho Gonzales (semifinali)
  Fred Stolle (secondo turno)
  Lew Hoad (primo turno)
  Bob Hewitt (terzo turno)
 Ion Țiriac (quarti di finale)
 Wilhelm Bungert (primo turno)
 Nicola Pietrangeli (primo turno)
 István Gulyás (ottavi di finale)
 Cliff Richey (ottavi di finale)
 Ray Ruffels (ottavi di finale)
 Jan Kodeš (primo turno)
 Alex Metreveli (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Turni preliminari

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1968